Uru ist:

 Uru (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Uru – Ages Beyond Myst, ein Computerspiel von Cyan aus dem Jahr 2003
 ein indigenes Volk am Nordufer des Titicaca-Sees (Peru), siehe Urus
 ein See in Bolivien, siehe Uru-Uru-See
 eine südamerikanische Sprache, siehe Uru-Chipaya
 eine Comicfigur, siehe Mecki
 die sumerisch/akkadische Bezeichnung für: Stadt

Uru ist der Familienname folgender Personen:

 Jade Uru (* 1987), neuseeländischer Ruderer
 Storm Uru (* 1985), neuseeländischer Ruderer

URU ist:
 das olympische Mannschaftskürzel für den Staat Uruguay